Coayuca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coayuca, Puebla, ort, Aquixtla, 
 Coayuca, Hidalgo, ort, Atotonilco de Tula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar